James Wallace pode referir-se a:

Jim Wallace, Primeiro Ministro da Escócia entre 1999—2005
James Wallace (político de Newfoundland) (1731–1803), Governador COmodoro da província canadense de Newfoundland e Labrador
James Wallace (político britânico) (1729–1783), membro do Parlamento Britânico por Horsham
James Wallace, homônimo do German Wallace College, Berea, Ohio
James M. Wallace (1750-1823), congressista norte-americano pela Pennsylvania
James "Bo" Wallace, músico estadunidense, primeiro baixista da banda Iced Earth
Jim Wallace (escritor)
Jim Wallace (baseball) (1881-1953), 
Jim Wallace, Barão Wallace de Tankerness (nascido em 1954), político escocês

Literatura
''James Wallace (romance), um romance de 1788 por Robert Bage (novelist)

Desambiguações de antropônimos